Schelesen steht für:

 Schelesen, deutscher Name von Želízy, Gemeinde im Okres Mělník, Středočeský kraj, Tschechien 
 Schelesen, deutscher Name von Železná (Libořice), Ortsteil der Gemeinde Libořice, Okres Louny, Ústecký kraj, Tschechien